MYQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mysore (India)
 myq – codice ISO 639-3 della lingua maninka della foresta